Конфедерация футбола Океании () — одна из шести континентальных конфедераций мирового футбола. Она контролирует и управляет развитием футбола в регионе, проводит квалификационные турниры среди стран-членов организации для участия в чемпионатах мира. Считается, что это самая слабая конфедерация: их самой сильной командой была Австралия, но она перешла в АФК в 2006. На октябрь 2021 года её самая сильная сборная — Новая Зеландия — занимала в рейтинге ФИФА 121-ое место, следующая команда — Соломоновы Острова — 140-е, а некоторые сборные стабильно занимают одно из самых последних мест в рейтинге. Лучшее достижения команд ОФК на Чемпионате мира это 1/8 финала Австралии в 2006.

История 
Конфедерация создана в 1966 году. Членами-основателями были Федерация Австралии, Новой Зеландии и Футбольная Ассоциация Фиджи. В 1996 году был установлен статус ОФК как полноценной конфедерации, и она получила право на место в комитете ФИФА.

В 1998 году ОФК представляет новую эмблему и создаёт официальное печатное издание под названием Волна.

24 мая 2004 года принят двенадцатый член конфедерации — Федерация футбола Новой Каледонии. А 1 января 2006 года Австралия покинула состав конфедерации, чтобы присоединиться к Азиатской.

Из федераций, ныне входящих в ОФК, только Новая Зеландия участвовала в чемпионатах мира 1982 и 2010 годов. Причем в 2010 году новозеландцы добились любопытного достижения — стали единственной командой на чемпионате мира, которая никому не проиграла, но при этом не смогла преодолеть групповой этап. Бывший член конфедерации Австралия участвовала дважды, но второй раз в 2006 году состоялся, когда Австралия была членом АФК, хотя в отборочном турнире выступала ещё в зоне Океании.

С 1996 года ОФК один раз в два года проводит региональное первенство. Кроме этого, организует клубный турнир, победитель которого участвует в Клубном чемпионате мира.

Члены ОФК

Бывшие члены ОФК

Турниры

Участие в мировых первенствах 
Представители Океании четырежды выступали на чемпионатах мира: Новая Зеландия в 1982 и 2010, Австралия в 1974 и 2006. И только в 2006 году им удалось преодолеть групповой этап.

ОФК — единственная конфедерация, не имеющая гарантированной квоты на чемпионат мира. В период с 1966 по 1982 годы отборочный турнир был совмещён с азиатским. С 1986 года, чтобы попасть на чемпионат мира, победителю отбора в Океании приходится встречаться в стыковых матчах с командой из другой конфедерации. В последний раз, когда был отбор на ЧМ-2018, этой командой стало Перу, занявшее пятое место в отборочном турнире в Южной Америке.

Возможные члены 

Ниже приведены независимые государства Океании, потенциально заинтересованные во вступлении в ОФК:
  Маршалловы острова
  Микронезия
  Науру
  Палау
А также зависимые территории региона:
  Ниуэ
  Уоллис и Футуна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Конфедерации футбола Океании

Футбол в Океании
 
Океания